Skvortsov kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexei Konstantinovich Skvortsov
 Boris Vassilievich Skvortsov

Robotskapade auktorsförkortningar